Knippel ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Knippel (* 1974), deutsche Leichtathletin
 Dorival Knippel (1917–1990), brasilianischer Fußballtrainer
 Ernst Knippel (1811–1900), deutscher Zeichner, Grafiker, Illustrator, Kupferstecher und Verleger